Mansonville ist der Name zweier Ortschaften:

 Mansonville (Québec) in der Provinz Québec in Kanada
 Mansonville (Tarn-et-Garonne), Gemeinde im französischen Département Tarn-et-Garonne